Benoît Jecker, né le  à Fribourg, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011||HC Davos U20||Juniors Élites A||7||0||1||1||2||3||0||0||0||0
|-
|2011-2012||HC Davos U20||Juniors Élites A||32||1||2||3||12||3||0||0||0||2
|-
|2012-2013||HC Davos U20||Juniors Élites A||36||5||4||9||14||3||0||0||0||2
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||31||1||2||3||2||14||0||1||1||2
|-
|2013-2014 || HC Bienne U20||Juniors Élites A||17||3||7||10||4||6||1||2||3||0
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||43||2||2||4||8||7||0||1||1||0
|-
|2014-2015 || HC Ajoie||LNB||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 43 || 0 || 4 || 4 || 8 || 11 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||46||0||6||6||8||5||0||0||0||0
|-
| 2016-2017 ||SC Langenthal ||LNB||1||0||0||0||0||- || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC Bienne || LNA
| 50 || 2|| 10|| 12|| 31|| 12|| 1 || 3 || 4 ||0
|-
|2018-2019 || HC Lugano|| LNA
| 33 || 0||5 || 5|| 2|| 1||0 || 0 || 0 || 0
|-
|2019-2020 || HC Lugano || LNA
| 50 || 1|| 3|| 4|| 6|| - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 ||HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 51 || 1|| 9|| 10|| 6|| 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||  || 

|2014|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||5||0||0||0||2||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1994
Naissance à Fribourg (Suisse)
Sportif fribourgeois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Fribourg-Gottéron